Santillane, francisation de l'espagnol Santillana, peut faire référence à :
Santillana del Mar, une municipalité espagnole de Cantabrie 
le marquis de Santillane (1398–1458), un poète espagnol
Gil Blas de Santillane, le héros du roman picaresque l'Histoire de Gil Blas de Santillane de Lesage